Adolf Roßmäßler oder Adolf Rossmäßler ist der Name folgender Personen:

 Emil Adolf Roßmäßler (1806–1867), deutscher Naturforscher, Politiker und Schriftsteller
 Johann Adolf Rossmäßler (1770–1821), deutscher Kupferstecher